Владимир Парфенович Воронченко (1908—1971) — советский военачальник, генерал-майор танковых войск (1953). Начальник штаба 10-го танкового корпуса, 25-го танкового корпуса и 8-го гвардейского механизированного корпуса, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился 1 августа 1908 года в Могилёве.

С 1927 года призван в ряды РККА и направлен для обучения в 1-ю Советскую объединённую военную школу РККА имени ВЦИК. С 1931 по 1932 год служил в Одесском военном округе в должности командира учебного взвода 51-го артиллерийского полка. С мая по сентябрь 1932 года обучался в Московских курсов усовершенствования комсостава механизированных войск РККА и с 1932 по 1933 год на педагогической работе в этих курсах в должности преподавателя огневого дела. С 1933 по 1938 год обучался на командном факультете Военной академии бронетанковых войск имени И. В. Сталина. С 1938 по 1942 год на педагогической работе в этой академии в качестве адъюнкта кафедры тактики, с 1940 по 1942 год — начальник учебной части этой академии.

С 4 июля по 20 октября 1942 года — начальник оперативного отдела, с 20 октября 1942 по 17 июня 1943 года — начальник штаба 10-го танкового корпуса в составе Юго-Западного фронта, участник Курской оборонительной операции. С 17 июня 1943 по 23 апреля 1944 года — начальник штаба 25-го танкового корпуса в составе 1-го Украинского фронта, участник Орловской наступательной операции, Киевской оборонительной операции и Днепровско-Карпатской операции. С 1944 по 1945 год — начальник штаба 8-го гвардейского механизированного корпуса в составе 1-го Белорусского фронта, участник Львовско-Сандомирской наступательной операции, в том числе в боях на Сандомирском плацдарме, в Варшавско-Познанской наступательной операции, Восточно-Померанской операции и Берлинской наступательной операции. 11 июня 1945 года за отличие в боях при овладении городом Берлин корпусу было присвоено почётное наименование «Берлинский».

С 1945 по 1946 год — начальник штаба 8-й гвардейской механизированной дивизии. С 1946 по 1950 год — командир 35-й гвардейской механизированной дивизии в составе Одесского военного округа. С 1950 по 1952 год — начальник штаба бронетанковых и механизированных войск Закавказского военного округа. С 1952 по 1953 год — командир 1-й гвардейской механизированной дивизии. С 1953 по 1954 год обучался в Высших академических курсов при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. С 1955 по 1961 год — начальник Центральных бронетанковых ордена Ленина Краснознамённых курсов усовершенствования офицерского состава имени В. М. Молотова. С 1961 по 1967 год — помощник командующего войсками Забайкальского военного округа по танковым и автомобильным войскам.

С 1967 года в запасе.

Скончался 18 июня 1971 года в Москве.

Награды 
 Орден Ленина (20.04.1953)
 четыре ордена Красного Знамени (13.03.1943, 02.10.1943, 11.04.1945, 06.11.1947)
Орден Суворова II степени (31.05.1945)
Орден Кутузова II степени (25.08.1944)
Орден Отечественной войны II степени (22.01.1943)
Орден Красной Звезды (03.11.1944)
Медаль «За освобождение Варшавы» (09.06.1945)
Медаль «За взятие Берлина» (09.06.1945)
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (09.05.1945)

Примечания

Литература 
Военачальники земли белорусской: энциклопедический справочник / Б. Д. Долготович; Беларуская Энцыклапедыя, Белорусь: 2005. — 286 с. — ISBN 985-11-0321-7

Прохоровка: неизвестные подробности об известном сражении / В. Н. Замулин. - Москва : Вече, 2013. — 450 с. — ISBN 978-5-4444-1019-6
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Танкисты Великой Отечественной войны
Выпускники Московского высшего военного командного училища
Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Преподаватели Военной академии бронетанковых войск
Выпускники Военной академии Генерального штаба